Чемпионат Кот-д’Ивуар по международным шашкам среди мужчин — ежегодный турнир по шашкам, проводимый Федерацией шашек Кот-д’Ивуара. Также проводится чемпионат среди женщин.

Призёры

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB
 Hall of fame van: Kampioenschap van

Примечания 

Национальные чемпионаты по международным шашкам